Bats – comune francese del dipartimento delle Landes
 Bats – film del 1999 diretto da Louis Morneau
 The Bats – gruppo musicale neozelandese
 Joël Bats – portiere francese di calcio